Margriet Francisca (født i Ottawa, 19. januar 1943), er prinsesse af Nederlandene, prinsesse af Oranje-Nassau og prinsesse af Lippe-Biesterfeld. Hun er den tredje datter af prins Bernhard af Holland og dronning Juliana af Nederlandene.

Ægteskab og børn 
I 1967 blev prinsesse Margriet gift med den senere professor Pieter van Vollenhoven (født 1939). Parret har fire sønner: 
 Maurits Willem Pieter Hendrik prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (født 17. april 1968). Prins Maurits er gift og har tre børn, der bærer efternavnet "van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven".
 Bernhard Lucas Emmanuel prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (født 25. december 1969). Prins Bernhard er gift og har tre børn, der bærer efternavnet van Vollenhoven.
 Pieter-Christiaan prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (født 22. marts 1972). Prins Pieter-Christiaan er gift og har to børn, der bærer efternavnet van Vollenhoven. Ved sit giftemål gav Pieter-Christiaan afkald på arveretten til tronen, både for sig selv og sine efterkommere. 
 Floris Frederik Martijn prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (født 10. april 1975). Prins Floris har to døtre, der bærer efternavnet van Vollenhoven. Ved sit giftemål gav prins Floris afkald på arveretten til tronen, både for sig selv og sine efterkommere.
 
Prins Maurits’s børn har ikke arveret til tronen, men de vil få arveret, hvis deres farmor bliver dronning, eller hvis deres far bliver konge. Det samme gælder for prins Bernhards børn. 
 

Margriet af Oranien-Nassau
Prinsesser af Nederlandene